Nuovo Partito Socialista (Nouveau Parti Socialiste) – corrente del Partito Socialista francese
 Nuovo Partito Socialista – partito politico bosniaco
 Nuovo Partito Socialista – partito politico sammarinese
 Nuovo PSI – partito politico italiano